Прва лига Србије у сезони 2013/14. је осмо такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је други степен такмичења у Србији.

У сезони 2012/13. је из лиге испало чак 6 најлошије пласираних тимова због смањења лиге са 18 на 16 екипа, а то су: Раднички из Нове Пазове, Телеоптик из Земуна, зрењанински Банат, Младеновац, лазаревачка Колубара и Нови Сад. У лигу су се пласирала четири нова клуба: Слога из Петровца на Млави као победник Српске лиге Запад, Синђелић као победник Српске лиге Београд, Долина из Падине као победник Српске лиге Војводина и Радник из Сурдулице као победник Српске лиге Исток. Из Суперлиге Србије су испали БСК из Борче и Смедерево, а у виши ранг такмичења су прешли крушевачки Напредак и Чукарички.

Хајдук из Куле је на седници одржаној 30. јула 2013. донео коначну одлуку да због лоше финансијске ситуације иступи из Суперлиге. На седници извршног одбора Фудбалског савеза Србије одржаној у петак, 2. августа 2013. донета је одлука да упражњено место попуни београдски Вождовац пошто је испунио три критеријума - спортски (у претходној сезони освојио треће место у Првој лиги Србије), инфраструктурни (нови, савремени стадион на тржном центру са рефлекторима) и финансијски критеријум (то што клуб успешно финансијски послује, без дуговања). Ово тело ФСС одлучило је и да Телеоптик уђе у Прву лигу, пошто је тај тим био први испод црте тимова који су изборили пласман у тај ранг такмичења. Извршни одбор је оценио да нема времена да се организују бараж мечеви за попуну тог места између четири другопласиране екипе из четири групе Српске лиге.

Два првопласирана клуба ће у следећој сезони играти у Суперлиги Србије на чије место долазе два наслабије пласирана тима Суперлиге из текуће сезоне. Поред тога, од ове сезоне уводи се и бараж у коме ће се трећепласирана екипа Прве лиге Србије за виши ранг надметати са четрнаестопласираном екипом Суперлиге која ће том приликом покушати да избори опстанак у елити. У овој сезони ће испасти 4 најслабије пласирана клуба у одговарајуће Српске лиге, а уместо њих, у следећој сезони ће играти победници српских лига Београд, Војводина, Запад и Исток.

Састав Прве лиге Србије у сезони 2013/14.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Бараж за пласман у Суперлигу 

 1 Првобитни реванш меч баража играо се 4. јуна, али је прекинут у 49. минуту након баченог сузавца са трибина при резултату 1:0 за Рад. Утакмица је поништена и заказано је одигравање новог сусрета за 12. јун. Међутим, екипа Металца из Горњег Милановца одбила је да се појави на њему. Меч је регистрован службеним резултатом (3:0) у корист Рада који је тако задржао суперлигашки статус, док ће се Металац и наредне сезоне такмичити у Првој лиги Србије.

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Референце

Спољашње везе 
 „Прва лига Србије“ - резултати и табела www.srbijasport.net
 Званични сајт - prvaligasrbije.com

Прва лига Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2013/14.